Хускварна, Husqvarna — многозначный термин из Швеции:

 Хускварна — район города Йёнчёпинг в Швеции.
 Husqvarna AB — шведская машиностроительная компания.
 Husqvarna Motorcycles — шведско-австрийская машиностроительная компания по производству спортивных мотоциклов.
  — шведский футбольный клуб.